Hipster peut faire référence à :
 Hipster, sous-culture contemporaine.
 Hipster, un amateurs de Jazz durant les années 1940-50.

 Hipster PDA, un assistant personnel en papier
 Hipster Daddy-O and The Handgrenades, un groupe américain de swing

Homonymie